У́льрих Леопо́льд Кёлер (; 6 ноября 1838,  — 21 октября 1903, Берлин) — немецкий историк, филолог-классик и археолог.

Биография 
Был начальником Археологического института в Афинах; профессор древней истории в Берлине. Опубликовал: «Urkunden und Untersuchungen zur Geschichte des delisch-attischen Bundes» (Берлин, 1870) и второй том «Corpus inscriptionum Atticarum» (Берлин, 1877—1888).

Примечания

Литература 
 

Антиковеды Германии
Археологи Германии
Историки по алфавиту
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Прусской академии наук
Преподаватели Страсбургского университета
Эпиграфисты